Prothesis (prostorija u crkvi)
Prothesis (liturgija)
Prothesis (starogrčki obred)

Vidi proteza.